Personen
 Ian McDonald (cricketspeler) (1923-2019), een Australische criketspeler
 Ian McDonald (West-Indische schrijver) (1933), een West-Indische schrijver
 Ian McDonald (ambtenaar) (1936-2019), een Britse ambtenaar
 Ian McDonald (musicus) (1946), een Engelse muzikant
 Ian McDonald (voetballer, 1951) (1951), een Schotse voetballer
 Ian McDonald (voetballer, 1953) (1953), een Britse voetballer
 Ian McDonald (voetballer, 1958) (1958), een Schotse voetballer
 Ian McDonald (schrijver) (1960), een Britse schrijver
 Ian McDonald (keramist) (1975), een Amerikaanse keramist
 Ian McDonald (ijshockeyspeler) (1985), een Canadese ijshockeyspeler
 W. Ian McDonald (1933-2006), een Nieuw-Zeelandse academicus
 Ian McDonald Campbell (1922-1994), een Britse civiel ingenieur

Overig
 Ian McDonald (stripreeks), een Franse stripreeks (1969-1972)